

Integralne części wsi w Polsce 
 Wg TERYT jest ich 2
 Ostra - część wsi Poręba Wielka w woj. małopolskim, w pow. limanowskim, w gminie Niedźwiedź
 Ostra - część wsi Targowisko w woj. małopolskim, w pow. wielickim, w gminie Kłaj

Szczyty i wzniesienia 
 Ostra – szczyt w Beskidzie Niskim
 Ostra – szczyt w Paśmie Jaworzyny Beskidu Sądeckiego
 Ostra – szczyt w Beskidzie Wyspowym
 Ostra – szczyt w Beskidzie Wyspowym (w masywie Ogorzałej)
 Ostra – szczyt w Gorcach
 Ostra – szczyt w Górach Sowich
 Ostra – szczyt w Górach Świętokrzyskich
 Ostra – szczyt w Rudawach Janowickich (653 m n.p.m.)
 Ostra – szczyt w Rudawach Janowickich (486 m n.p.m.)
 Ostra – szczyt w słowackich Tatrach Wysokich
 Ostra – szczyt w słowackich Tatrach Zachodnich
 Ostra – wzniesienie na Wysoczyźnie Elbląskiej

Inne 
 Ostra – wieś na Ukrainie, w rejonie monasterzyskim
 Ostra – miejscowość we Włoszech
 Ostra – gmina w Rumunii
 Ostra – miejscowość w Rumunii
 Ostra – potok, dopływ Opawy
 Ostra – potok, dopływ Wisłoki na Pogórzu Strzyżowskim
 Ostra – wieś w Serbii, w okręgu morawickim, w mieście Čačak
 Ostra – stolica historycznej diecezji w Italii